El torneig de Marsella 2010, conegut oficialment com a Open 13 2010, és una competició tennística sobre pista englobada dins les sèries 250 de l'ATP. La 17a edició del torneig es va celebrar entre el 15 i el 21 de febrer del 2010 al Palais des Sports de Marsella, França.

Els tennistes francesos Julien Benneteau i Michaël Llodra van aconseguir el títol de dobles i també es van enfrontar en la final individual, amb victòria del segon.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Web oficial
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2010
ATP World Tour 2010